I Never Promised You a Rose Garden steht für:

 I Never Promised You a Rose Garden, Roman von Hannah Green aus dem Jahr 1964, siehe Ich hab dir nie einen Rosengarten versprochen (Roman)
 Ich hab’ dir nie einen Rosengarten versprochen (Film), auf dem Roman basierender Spielfilm aus dem Jahr 1977
 Ich hab’ dir nie einen Rosengarten versprochen (Theaterstück), auf dem Roman basierendes Theaterstück aus dem Jahr 2004
 (I Never Promised You A) Rose Garden, Countrysong von Joe South aus dem Jahr 1969